Ludzie:
 Alexandra Burke – brytyjska piosenkarka
 Edmund Burke – irlandzki filozof i polityk
 Greg Burke – amerykański dziennikarz
 John Burke – irlandzki genealog
 Pat Burke – irlandzki koszykarz
 Raymond Leo Burke – amerykański kardynał
 Tim Burke – amerykański biathlonista

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Burke – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Burke – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Burke – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Burke – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Angelina
 Burke – miejscowość spisowa w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Burke – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Burke – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Burke (Burke Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Burke (Burke Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Burke (Burke Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Burke (Burke Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Burke (Burke Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Burke (Burke Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Burke (Burke Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Burke w stanie Georgia
 hrabstwo Burke w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Burke w stanie Dakota Północna